James Wyman ist der Name folgender Personen:

 James Robert Wyman (1909–1978), britischer Eishockeyspieler und Eisschnellläufer, siehe Bob Wyman
 James Thomas Wyman (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler, siehe J. T. Wyman